Guerreiro est un nom signifiant guerrier en portugais, notamment porté par :
 Carlos-Manuel Alho Guerreiro (1983), arbitre de football belge ;
 Félix Guerreiro (1945-), footballeur portugais ;
 Jonathan Guerreiro (1991), patineur artistique russe ;
 Joaquim José Ramos Guerreiro (1966-2017), acteur et directeur de théâtre portugais ;
 Katia Guerreiro (1976), médecin et chanteuse portugaise ;
  ;
 Roger Guerreiro (1982), footballeur international polonais d'origine brésilienne ;
 Ruben Guerreiro (1994), coureur cycliste portugais ;
 Francisco Guerreiro, homme politique portugais.

Patronyme portugais